Ferréol Cannard, (1978 -) un biathlète français,
 Henri Cannard, (1935 -) un écrivain et journaliste français.